Ингрид Оливер (; род. 25 февраля 1977, Германия) — британско-немецкая актриса и юмористка, стендап-комик.

Биография 
Ингрид Оливер родилась в Германии в смешанной семье (мама — англичанка, папа — из Германии). Её мать политик Джо Гидеон. Ингрид училась в частной школе для девочек Tiffin Girls' School (Кингстон-апон-Темс, графство Суррей), там она познакомилась с Лорной Уотсон, своей будущей подругой и партнёршей в шоу-бизнесе. В дальнейшем пути девушек разошлись (Уотсон поступила в Эдинбургский университет, Оливер — в Оксфорд), но в 2005 году они дебютировали как комедийный дуэт в лондонском театре Canal Cafe Theatre. Уотсон и Оливер продолжили выступать с живыми стендап-концертами, в 2006-08 годах они принимали участие в эдинбургском фестивале «Фриндж», каждый раз собирая аншлаг на своих шоу.

С 2008 года Оливер снимается юмористических ТВ-программах, сериалах, тогда же она дебютировала в кино, сыграв в фильме Гуриндер Чадхи «Ангус, стринги и поцелуи взасос» (2008). В 2012-13 годах на канале BBC Two вышли два сезона шоу Watson & Oliver, в котором Ингрид и Лорна Уотсон разыгрывают комедийные скетчи, исполняя роли различных персонажей.

В 2013 году Оливер снялась в юбилейном выпуске британского фантастического сериала «Доктор Кто» — «День Доктора» (премьера 23 ноября 2013 на BBC One и в кинотеатрах Великобритании). Позже она сыграла ещё в трёх эпизодах: «Смерть на небесах», «Вторжение зайгонов» и «Преображение зайгонов», исполнив роль Петронеллы Осгуд. В 2019 году Оливер сыграла в комедиях «Отпетые мошенницы» и «Рождество на двоих».

Фильмография

Примечания 

Выпускники школ Англии
Комедиантки Великобритании
Комики XXI века
Киноактрисы Великобритании